Parbhani (district), een district van de Indiase staat Maharashtra
 Parbhani (stad), de hoofdplaats van dit district